Западные ворота:

 Западные ворота — ворота в каменной ограде древнего Киева.
 «Западные ворота» — 35-этажное высотное здание в Белграде.
 Западные ворота — средневековые городские ворота в городе Кентербери, Кент, Англия.